Le lycée Stendhal, en hommage à l'écrivain français Stendhal, peut être plusieurs établissements :
 le lycée Stendhal à Grenoble ;
 le lycée Stendhal, lycée français à Milan.